Pringy kan syfta på:
 Pringy, Haute-Savoie
 Pringy, Marne
 Pringy, Seine-et-Marne